Leydet ist der Familienname folgender Personen:

 François Leydet (* 1927), US-amerikanischer Schriftsteller französischer Herkunft